La Serie B 1964-1965 è stata la 33ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 13 settembre 1964 e il 20 giugno 1965 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Virginio De Paoli (Brescia) e Sergio Clerici () con 20 reti a testa.

Stagione 
Il  vinse il titolo e tornò in Serie A dopo 18 campionati consecutivi in B (record assoluto di partecipazioni consecutive), contrassegnati dai due spareggi persi nel 1951-1952 e nel 1956-1957. La lotta per il podio vide prevalere  e . In zona retrocessione, caddero con anticipo  (tornerà nella serie cadetta  diciotto anni dopo) e , mentre all'ultima giornata la matricola  riuscì ad avere la meglio sulla squadra del suo capoluogo di provincia, il , in soli due anni dalla A alla C. Da sottolineare le ottime prestazioni del Potenza, 5º posto in Serie B (record assoluto per la squadra lucana) e miglior attacco del torneo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1965-1966.
      Retrocesso in Serie C 1965-1966.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di parità per l'assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964